Az albán főváros, Tirana polgármesterei 1913-tól napjainkig.

 Tiranapolgarmesterei
Személyek listái
Tirana